I Campionati europei di triathlon del 2005 si sono tenuti a Losanna, Svizzera in data 20 agosto 2005..

Nella gara maschile ha vinto il francese Frédéric Belaubre, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2005, nella categoria junior, si è svolta, invece, ad Alessandropoli, in Grecia, il 23 luglio 2005..

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2005

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Losanna
Triathlon nel 2005